Zkratka STS může označovat:

 Strojní a traktorová stanice
 Space Transportation System (kosmický dopravní systém), též Space Shuttle (vesmírný člunek) – kosmický program Spojených států
 STS-[číslo] – označení letu Space Shuttlu (mise Space Shuttle)
 Skautská telefonní síť
 Security Token Service – webová služba
 Static Transfer Switch – výkonový elektronický přepínač
 Short-term support – krátkodobá podpora softwaru

STS